Общественное объединение «Республиканский фонд „Холокост“» (ОО «РФ „Холокост“», ) — белорусское общественное объединение просветительского и благотворительного характера, реализующее усилия по увековечиванию памяти жертв Холокоста в Белоруссии. Имеет статус республиканского объединения и действует на всей территории Республики Беларусь.

Фонд создан 2 марта 1999 года в Минске бывшими узниками гетто, участниками войны, учеными и исследователями, занимающимися изучением темы Холокоста. В последующие годы к организаторам объединения присоединились представители из различных городов республики — учителя общеобразовательных школ, руководители общинных программ «Уроки Холокоста», студенты.

Структура Фонда 
Высшим органом РФ «Холокост» является Собрание его членов, которое проводится один раз в три года. Правление — руководящий орган РФ «Холокост». Правление во главе с Председателем Правления руководит деятельностью Фонда в период между Собраниями.

Председатели Фонда:
 с 1999 до 2012 года — Герасимова Инна Павловна;
 с 2012 до 2019 год — ;
 с 2019 года по настоящее время — Левина Галина Леонидовна.

Образовательная и общественная деятельность 

Целями РФ «Холокост» являются:
 увековечивание памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, оказание помощи лицам, пострадавшим от преследований нацистов, а также «Праведникам народов мира» и их семьям.
 изучение истории Холокоста, сопротивления евреев оккупантам и их вклад в победу на фронте и в тылу; выявление и изучение в архивах, музеях, библиотеках документов о Холокосте и ввод их в научный оборот; собирание, хранение, изучение и публикация документов семейных архивов о Холокосте; поддержка научных исследований в области изучения Холокоста.
 просветительская работа по выявлению и увековечиванию памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, поиск новых имен «Праведников мира» на территории Республики Беларусь.

Для осуществления целей РФ «Холокост» использует следующие методы: пропаганда деятельности РФ «Холокост»; организация и проведение в Беларуси и других странах самостоятельно или совместно с другими организациями симпозиумов, конференций, мемориальных выставок, семинаров, лекций, изучение научной и художественной литературы, создание видеофильмов, посвященных истории Холокоста; организация аудио и видеозаписи свидетельств жертв и очевидцев Холокоста, евреев-партизан, подпольщиков, фронтовиков;	выявление людей, спасших евреев от нацистов, запись их свидетельств (или их родных), содействие в присвоении спасителям звания «Праведник Мира»;	содействие в организации преподавания истории Холокоста в высших и средних учебных заведениях.

В 2002 году при Фонде был создан «Музей истории и культуры евреев Беларуси» с целью изучения и сохранения историко-культурного наследия белорусских евреев. Совместно с музеем в 2003 и 2008 годах были проведены республиканские конкурсы среди учителей, учащихся, студентов и преподавателей на тему: «Холокост. История и современность. Уроки толерантности», в которых участвовало свыше 2000 человек из разных городов и деревень Белоруссии.

См. также 
 Научно-просветительный центр «Холокост»
 Музей истории и культуры евреев Беларуси

Примечания 

Некоммерческие организации по алфавиту
Общественные организации Белоруссии
Организации, основанные в 1999 году
Мемориализация Холокоста